Bentley kan syfta på:
 Bentley – ett brittiskt bilmärke som grundades 1919

Geografi

Australien 

 Bentley (ort i Australien), Western Australia, Canning,

Kanada 

 Bentley (ort i Kanada), Alberta,

Storbritannien 

 Bentley, South Yorkshire, ort, 
 Bentley, Suffolk, ort, 
 Bentley, Warwickshire, ort, 
 Bentley, Hampshire, ort, 
 Bentley, East Riding of Yorkshire, ort i East Riding of Yorkshire,  
 Bentley, West Midlands, område i Metropolitan Borough of Walsall, England,

Se även 
 Great Bentley, ort i Essex
 Little Bentley, ort i Essex

USA 

 Bentley, Kansas, ort, Sedgwick County, 
 Bentley, Iowa, ort, Pottawattamie County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar